|-
| (66901) 1999 VK135||||13 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (66902) 1999 VK144||||11 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66903) 1999 VK147||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66904) 1999 VA160||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66905) 1999 VC160||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66906) 1999 VG162||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66907) 1999 VJ162||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66908) 1999 VY162||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66909) 1999 VD163||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66910) 1999 VZ165||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66911) 1999 VF167||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66912) 1999 VH167||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66913) 1999 VF169||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66914) 1999 VK170||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66915) 1999 VT170||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66916) 1999 VG176||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66917) 1999 VP176||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66918) 1999 VY176||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66919) 1999 VC177||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66920) 1999 VN178||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66921) 1999 VY178||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66922) 1999 VC185||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66923) 1999 VL186||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66924) 1999 VY186||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66925) 1999 VZ190||||10 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66926) 1999 VE193||||1 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (66927) 1999 VP199||||2 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66928) 1999 VQ199||||2 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66929) 1999 VS199||||4 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (66930) 1999 VG201||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66931) 1999 VL208||||10 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66932) 1999 VL213||||13 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (66933) 1999 VK229||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 66934 Калалова (Kalalova)||||26 листопада 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (66935) 1999 WZ1||||26 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (66936) 1999 WD5||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (66937) 1999 WB6||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (66938) 1999 WM8||||29 листопада 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Сауро Донаті
|-
| 66939 Франсіні (Franscini)||||28 листопада 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (66940) 1999 WM11||||29 листопада 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Х. Шіодзава, Такеші Урата
|-
| (66941) 1999 WO11||||29 листопада 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Х. Шіодзава, Такеші Урата
|-
| (66942) 1999 WR12||||29 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (66943) 1999 WF17||||30 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (66944) 1999 WQ20||||16 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66945) 1999 XA1||||2 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (66946) 1999 XT1||||3 грудня 1999||Обсерваторія Батон-Руж||Волтер Куні, 
|-
| (66947) 1999 XZ1||||3 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (66948) 1999 XN5||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66949) 1999 XO7||||4 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (66950) 1999 XQ11||||6 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66951) 1999 XN13||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66952) 1999 XF19||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66953) 1999 XM19||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66954) 1999 XV19||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66955) 1999 XK20||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66956) 1999 XE21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66957) 1999 XO21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66958) 1999 XO23||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66959) 1999 XO35||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66960) 1999 XN36||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (66961) 1999 XU41||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66962) 1999 XL42||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66963) 1999 XU43||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66964) 1999 XC49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66965) 1999 XL49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66966) 1999 XJ52||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66967) 1999 XB53||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66968) 1999 XU53||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66969) 1999 XW54||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66970) 1999 XV58||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66971) 1999 XG59||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66972) 1999 XE64||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66973) 1999 XM66||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66974) 1999 XG70||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66975) 1999 XR75||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66976) 1999 XN78||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66977) 1999 XX82||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66978) 1999 XE86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66979) 1999 XR86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66980) 1999 XK88||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66981) 1999 XE89||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66982) 1999 XA91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66983) 1999 XB92||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66984) 1999 XY92||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66985) 1999 XT93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66986) 1999 XH95||||7 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (66987) 1999 XU95||||9 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (66988) 1999 XN97||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66989) 1999 XZ102||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66990) 1999 XA103||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66991) 1999 XE105||||9 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (66992) 1999 XY106||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66993) 1999 XJ107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66994) 1999 XZ107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66995) 1999 XN109||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66996) 1999 XJ113||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66997) 1999 XR113||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66998) 1999 XY113||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66999) 1999 XX115||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (67000) 1999 XT116||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

Див. також 
 Список астероїдів

66900